Козала има више значења:

 Koзaлa (Pијeкa), квapт y Pијeци, Xpвaтcкa
 Козала (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Козала (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Козала (Сан Фелипе Теотлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Козала (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику